Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es Australian Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Jelena Vesznyina–Bruno Soares-páros volt, de Vesznyina ebben az évben nem indult a vegyes párosban. Bruno Soares partnere ezúttal Kateřina Siniaková volt, de a második körben kiestek.

A tornát az amerikai Abigail Spears és a kolumbiai Juan Sebastián Cabal páros nyerte, miután a döntőben 6–2, 6–4 arányban legyőzték az indiai Szánija Mirza és a horvát Ivan Dodig kettőst.

Kiemeltek
 Bethanie Mattek-Sands /  Mike Bryan (negyeddöntő, visszaléptek)
 Szánija Mirza /  Ivan Dodig (döntő)
 Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (első kör)
 Csan Hao-csing /  Max Mirni (első kör)
 Csan Jung-zsan /  Łukasz Kubot (második kör)
 Kateřina Siniaková /  Bruno Soares (második kör, visszaléptek)
 Lucie Hradecká /  Radek Štěpánek (első kör)
 Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (első kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
Sorsolási tábla

Vegyes